Феликс Драйшок (; ,  — , ) — немецкий композитор и пианист чешского происхождения. Сын скрипача Раймунда Драйшока и певицы Элизабет Нозе (1832—1911).

Учился у лейпцигского органиста Карла Юнне, затем, после смерти отца в 1869 г. и переезда матери в Берлин, у берлинских специалистов, среди которых были Эрнст Рудорф, Вильгельм Тауберт и Фридрих Киль, и наконец в берлинской Консерватории Штерна у Генриха Эрлиха, затем преподавал там же (первоначально — замещая своего учителя; о том, насколько более выгодное впечатление произвёл на него Драйшок по сравнению с Эрлихом, вспоминал впоследствии Бруно Вальтер). Дебютировал как солист в 1883 году, выступал также и в ансамбле (например, со скрипачкой Армой Зенкра). Автор многочисленных фортепианных этюдов, а также песен, в том числе на стихи Генриха Гейне, Пауля Хейзе и др. Записал на ролик Welte-Mignon аранжированный Ференцем Листом Свадебный марш Феликса Мендельсона.

Драйшоку посвящены Две пьесы для фортепиано Op. 45 Морица Мошковского.

Примечания

Ссылки 
 Биографическая справка 1901 года 

Пианисты Германии
Композиторы Германии
Академические музыканты Германии